

Туйємойнак — село, Джангельдинський район, Костанайська область
 Туйємойнак — станційне селище, Жезказганська міська адміністрація, Карагандинська область

Див. також 
 Тюємойнак